Анатолий Рубанов: Рубанов, Анатолий Иванович (1937—2021) — Герой Социалистического Труда (1966).
 Рубанов, Анатолий Владимирович (род. 1958) — доктор социологических наук, профессор.